Le dolmen d'Er-Roch-Vras (ou dolmen de Quéric, deuxième dolmen de Quéric-la-Lande, dolmen de Quelvezin) est un dolmen de Carnac, dans le Morbihan en France.

Localisation 
Le mégalithe est situé à environ  au nord du lieu-dit Quéric-la-Lande, et à environ  à l'ouest de la voie ferrée d'Auray à Quiberon.

Description 
Il s'agit d'un dolmen à couloir et galerie envahi par la végétation.

Il fait partie du même ensemble que le dolmen de Kéric-la-Lande.

Historique 

Le monument date du Néolithique.

Le dolmen est classé au titre des monuments historiques par arrêté du .

Annexes

Liens internes 
 Liste des sites mégalithiques du Morbihan
 Liste des monuments historiques de Carnac
 Dolmen de Kéric-la-Lande

Références 

Er-Roch-Vras
Monument historique à Carnac
Monument historique classé en 1929
Er-Roch-Vras